Bačkov est un toponyme qui peut désigner :

Bačkov, une commune du district de Trebišov, dans la région de Košice.

Bačkov, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie